Joachim Bruun de Neergaard kan henvise til flere personer:

 Joachim Bruun de Neergaard (politiker) (1806-1893) – dansk godsejer og politiker
 Joachim Bruun de Neergaard (komponist) (1877-1920) – dansk komponist